Der Mitsubishi Grandis ist ein von Sommer 2003 bis Mitte 2011 gebauter Van des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors.

Modellgeschichte 
Neben dem Vierzylinder-Benzin-Motor mit 2,4 Litern Hubraum und 121 kW bot Mitsubishi den Grandis auch mit einem 2,0-Liter-Dieselmotor des Volkswagen-Konzerns an (gegen Aufpreis war ein Diesel-Partikelfilter lieferbar). Der Kombi-Verbrauch liegt bei 6,6 Litern, der CO2-Ausstoß bei 176 g/km. Der Benzinmotor wurde optional auch mit einem Vier-Stufen-Automatikgetriebe angeboten.

Der Grandis verfügte über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung – u. a. mit Airbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die erste und zweite Sitzreihe, ESP, Bremsassistent, elektronischer Bremskraftverteilung und Isofix-Befestigungen für Kindersitze.

Der Grandis wurde in Deutschland in den Ausstattungslinien Invite und Intense angeboten. Die Invite-Variante war mit sieben Sitzen ausgestattet (drei statt zwei Sitze in der mittleren Reihe). Die Intense-Variante war in zwei Versionen erhältlich einen 7-Sitzer und einen 6-Sitzer, dieser verfügte grundsätzlich über sechs Einzelsitze und beide Versionen des Intense verfügten über eine zusätzliche Komfortausstattung, u. a. mit einer separaten, hinteren Klimaautomatik.

Der Grandis wurde in Deutschland ab Sommer 2010 nicht mehr angeboten, kurze Zeit später wurde auch in Österreich der Verkauf eingestellt. Mitte 2011 endete der Verkauf weltweit ohne Nachfolger.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2004 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.494 Einheiten des Mitsubishi Grandis neu zugelassen worden. Mit 2.458 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Van
Kombi